

Міста за абеткою 
  в Амброне, Франція — щорічний фестиваль старовинної музики у французькому департаменті Ен у регіоні Овернь-Рона-Альпи.
  у Бостоні, США — фестиваль історичної музики, який організовується щорічно з 1980 року у Бостоні, штат Массачусетс.
  в Брайтоні, Велика Британія — щорічний англійський музичний фестиваль, під час якого відбуваються концерти, майстер-класи та інші освітні заходи в Брайтоні і Гоуві.
  в Індіанаполісі, США — найстаріший фестиваль середньовічної, ренесансної, барокової музики, що відбувається з 1966 року.
  в Інсбруку, Австрія — найстаріший у світі фестиваль старовинної музики, який організовується щорічно з 1976 року. Головні заходи відбуваються у замку Амбрас.
  в місті Йорк, Велика Британія — щорічний англійський фестиваль класичної музики написаної до XVIII століття.
  в місті Корк, Ірландія — ірландський фестиваль  музики, написаної до 1750 року для старовинних інструментів.
  в Лондоні, Велика Британія — англійський музичний фестиваль музики епохи бароко та ренесансу. Він відбувається щороку в листопаді в районі Лондона Блекгіт.
 Фестиваль давньої музики у Львові, Україна — започаткований у 2003 році фестиваль, на якому виконується вокальна та інструментальна, церковна і світська, оперна та ораторійна музика різних європейських країн.
  в Утрехті, Нідерланди — фестиваль старовинної музики, що відбувається щорічно з 1982 року.

Див. також 
 Давня музика

Музичні фестивалі